Parisia – variante femminile del nome proprio di persona Paride
Parisia – centro abitato del comune di Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo
Parisia – genere di muschi della famiglia Dicranaceae
Parisia – genere di crostacei della famiglia Atyidae